El príncipe Vicente de Dinamarca, conde de Monpezat, (; 8 de enero de 2011, Copenhague, Dinamarca), es el tercer hijo del príncipe heredero Federico de Dinamarca y de la princesa heredera María Isabel de Dinamarca. Tiene un hermano mayor, el príncipe Cristián, una hermana mayor, la princesa Isabel y es hermano mellizo de la princesa Josefina (que nació 26 minutos después que él). Ocupa el cuarto puesto en la sucesión al trono de Dinamarca por detrás de su padre y sus hermanos mayores.

Biografía

Nacimiento 
En julio de 2010 la casa real danesa anunció a través de un comunicado oficial que la princesa María estaba embarazada por tercera vez. Dicho comunicado también revelaba que la princesa esperaba mellizos.

Nació el 8 de enero de 2011 en Copenhague a las 10:30, 26 minutos antes que su hermana melliza, la princesa Josefina. Al nacer midió 47 centímetros y pesó 2674 gramos.

Nombres
 Vicente (en danés: Vincent): nombre de origen francés, en honor a su abuelo paterno el príncipe Enrique. 
 Federico (en danés: Frederik): en honor a su padre, el príncipe Federico. 
 Minik: nombre típico de Groenlandia (región de Dinamarca).
 Alejandro (en danés: Alexander): nombre común en la realeza europea. Versión masculina del segundo nombre de su abuela, la Reina Margarita de Dinamarca.

Bautismo 
Fue bautizado el 14 de abril de 2011 en la iglesia de Holmen, en Copenhague, junto a su hermana melliza.

Utilizó el traje de cristianar creado en 1870 para su tatarabuelo el rey Cristian X y que, posteriormente, fue utilizado por su bisabuelo el rey Federico IX, su abuela la reina Margaria II, su padre el príncipe heredero Federico, y sus dos hermanos mayores.

Sus padrinos de bautizo fueron: el rey Felipe VI de España (por aquel entonces príncipe de Asturias), John Stuart Donaldson (su tío materno), Gustavo de Berleburg (primo de su padre), Michael Ahlefeldt-Laurvig-Bille (conde danés), Caroline Hering (amiga de la princesa María Isabel), y Helle Reedtz-Thott (baronesa danesa).

Hermanos 
- Cristián Valdemar Enrique Juan, nacido el 15 de octubre de 2005.

- Isabel Enriqueta Ingrid Margarita, nacida el 21 de abril de 2007.

- Josefina Sofía Ivalo Matilde, nacida el 8 de enero de 2011.

Educación 
En agosto de 2017 el príncipe, junto a su hermana melliza, empezó a asistir al colegio público Tranegård, el mismo al que asistieron sus hermanos mayores.

Príncipe de Dinamarca 
Junto a sus padres y hermanos participa, desde bien temprana edad, en actos oficiales de la familia real así como en las conmemoraciones y celebraciones familiares.

En noviembre de 2011, cuando aún no había cumplido un año de edad, realizó su primer viaje oficial a Australia (país natal de su madre), junto a sus padres y su hermana melliza Josefina. También ha acompañado a su familia en viajes a Groenlandia y en la celebración del Día Nacional.

Títulos y tratamientos 
 8 de enero de 2011 - presente: Su Alteza Real el príncipe Vicente de Dinamarca, conde de Monpezat.

Distinciones honoríficas 
Nacionales
  Medalla Conmemorativa del Jubileo de Rubí de la reina Margarita II (14/01/2012).
  Medalla Conmemorativa del 75° Aniversario de la reina Margarita II (16/04/2015).
  Medalla Conmemorativa de las Bodas de Oro de la Reina Margarita II y el Príncipe Enrique (10/06/2017).
  Medalla Conmemorativa del Príncipe Enrique (11/06/2018).
  Medalla Conmemorativa del 80° Aniversario de la reina Margarita II (16/04/2020).
  Medalla Conmemorativa del Jubileo de Oro de la Reina Margarita II (14/01/2022).

Ancestros

Enlaces externos 
 Casa Real Dinamarca (en danés, inglés y francés)

Referencias 

Familia Real Danesa
Mellizos
Príncipes de Dinamarca del siglo XXI (casa de Monpezat)
Niños de la realeza
Nacidos en Copenhague

Enlaces externos 

 Casa Real Dinamarca (en danés, inglés y francés) 
 Página oficial de SAR, el príncipe Vicente (en inglés)

Referencias